Hietasaari, Taipalsaari kan syfta på:

 Hietasaari (vid Kyläniemi, Taipalsaari)
 Hietasaari (vid Värrätsaari, Taipalsaari)